Die verkaufte Braut steht für:

 Die verkaufte Braut, Oper von Bedřich Smetana (1866)
 Die verkaufte Braut (1932), deutscher Film von Max Ophüls
 Die verkaufte Braut (1960), deutscher Fernsehfilm von Kurt Wilhelm 
 Die verkaufte Braut (1982), österreichische Fernsehaufzeichnung von Otto Schenk